Il singolare del Legg Mason Tennis Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Viktor Troicki.

Juan Martín del Potro ha battuto in finale 6–3, 6–3, Viktor Troicki.

Teste di serie

  Andy Roddick (quarti)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Feliciano López (primo turno)
  Tommy Haas (semifinali)

  Mardy Fish (primo turno)
  Marat Safin (primo turno, Ritirato per infortunio)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2008
ATP Tour 2008